Ствол — назва різних предметів або пристроїв, що мають форму прямої труби. Зокрема:
 Ствол — основна частина вогнепальної зброї, призначена для кидання снаряда (міни, гранати, кулі) з певною початковою швидкістю і надання йому стійкого польоту в бажаному напрямі.
 Ствол шахти — те саме, що й стовбур шахти.
 Ствол радіочастотний —
 Приймально-передавальний тракт, в якому радіосигнал проходить через спільні підсилювальні елементи оброблення сигналу.
 Діапазон частот, об'єднаних для передавання інформації одного виду. Розрізняють телефонні, телеграфні, телевізійні та інші стволи. Радіорелейні лінії зв'язку можуть мати до 8 стволів, а кожний ствол, наприклад, телефонний — до 1920 телефонних каналів.

Див. також 
 Стовбур